Дмитрий Побережец (; род. 6 ноября 1985 года, Киев, Украинская ССР) — украинский боец смешанных единоборств, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2009 года, известен прежде всего по участию в турнирах таких MMA организаций как ACA, Zone FC, ProFC, бывший чемпион Zone FC. Бывший претендент на титул ACA в тяжёлом весе.

Чемпион мира по панкратиону, чемпион Европы по панкратиону, мастер спорта международного класса, вице-чемпион командного чемпионата Украины по смешанным единоборствам (2009), вице-чемпион международного командного кубка по смешанным единоборствам PROFC "Кубок Содружества Наций" (2011).

Биография 
Дмитрий Побережец родился 6 ноября 1985 в Киеве, Украинская ССР. Окончил Национальный Университет Физической Культуры. Женат, есть сын. В подростком возрасте начал заниматься спортом, начал с каратэ.

С 2009 года профессиональный боец смешанных единоборств, представляет Украину. Владел чемпионским поясом лиги Zone FC. Является чемпионом мира по панкратиону, чемпионом Европы по панкратиону, становился финалистом командного чемпионата Украины по смешанным единоборствам (2009) и финалистом международного командного кубка по смешанным единоборствам PROFC "Кубок Содружества Наций" (2011), а также является мастером спорта международного класса. 

С 20 августа 2020 года выступает в крупной лиге мира ACA. В своём втором бою в ACA победил нокаутом одного из сильнейших тяжеловесов России и Европы Руслана Магомедова.

Достижения и титулы 
 '''Zone FC
  Чемпион в тяжëлом весе.
 Чемпион мира по панкратиону ;
 Чемпион Европы по панкратиону;
 Финалист командного чемпионата Украины по смешанным единоборствам (2009);
 Финалист международного командного кубка по смешанным единоборствам PROFC "Кубок Содружества Наций" (2011);
 Мастер спорта международного класса.

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align=center|26-7-1 (1)
|Салимгерей Расулов
|Решением (единогласным)
|ACA 129: Сарнавский - Магомедов
|24 сентября 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|26-6-1 (1)
|Тони Джонсон
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 122: Джонсон - Побережец
|23 апреля 2021
|align=center|3
|align=center|4:04
|Минск, Белоруссия
|
|-
|Победа
|align=center|26-5-1 (1)
|Руслан Магомедов
|Нокаутом (удары)
|ACA 115: Исмаилов - Штырков
|13 декабря 2020
|align=center|2
|align=center|0:30
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|25-5-1 (1)
|Адам Палаш
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 109: Штрус - Харатык
|20 августа 2020
|align=center|1
|align=center|4:32
|Лодзь, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|24-5-1 (1)
|Франциско Сандро
|Техническим нокаутом (удары)
|MixFace / Tech-Krep FC MixFace 1
|3 декабря 2016
|align=center|1
|align=center|1:22
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|
|align=center|23-5-1 (1)
|Евгений Мякинкин
|Без результата (результат изменен организатором)
|Tech-Krep FC Prime Selection 10
|5 августа 2016
|align=center|1
|align=center|1:32
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|23-5-1
|Даниил Мазурович
|Техническим нокаутом (удары)
|ECSF - Sirius Cup 2
|29 мая 2016
|align=center|1
|align=center|1:29
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|22-5-1
|Георгий Брусилов
|Сабмишном (скручивание пятки)
|ECSF - Sirius Cup
|12 марта 2016
|align=center|1
|align=center|0:50
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|21-5-1
|Владислав Токачека
|Нокаутом (удар)
|GEFC - Mega Fight
|22 ноября 2014
|align=center|1
|align=center|3:10
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|20-5-1
|Даниил Мазурович
|Техническим нокаутом (удары)
|CSFU - Voshod Open Cup
|26 июля 2014
|align=center|1
|align=center|3:16
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|19-5-1
|Валерий Бозарчук
|Техническим нокаутом (удары)
|CSFU - Voshod Open Cup
|26 июля 2014
|align=center|1
|align=center|2:10
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|18-5-1
|Гига Лобидзе
|Техническим нокаутом (удары)
|GEFC - Khazar Grand Prix MMA
|18 апреля 2014
|align=center|1
|align=center|4:07
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center|17-5-1
|Анатоли Чумак
|Решением (единогласным)
|GEFC - Warriors Empire
|8 декабря 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|16-5-1
|Марко Паттери
|Нокаутом (удар)
|Fight for Glory Second Round
|19 октября 2013
|align=center|3
|align=center|0:33
|Турку, Финляндия
|
|-
|Победа
|align=center|15-5-1
|Дмитрий Лищук
|Сабмишном (удушение)
|ECSF - MMA South Ukraine Cup
|5 июля 2013
|align=center|1
|align=center|2:00
|Николаев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|14-5-1
|Виктор Матвийчук
|Нокаутом (удар)
|ECSF - Gladiator's Battle 2
|30 марта 2013
|align=center|1
|align=center|1:20
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|13-5-1
|Глеб Морозов
|Нокаутом (удар)
|ECSF - MMA Grand Prix of Eastern Europe 2
|15 декабря 2012
|align=center|1
|align=center|2:27
|Нахичевань, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center|12-5-1
|Эдди Бенгтссон
|Нокаутом (удар)
|The Zone FC 11 - Survival
|10 ноября 2012
|align=center|1
|align=center|0:00
|Гётеборг, Швеция
|
|-
|Победа
|align=center|11-5-1
|Владимир Герасимчик
|Техническим нокаутом (удары)
|ECSF - MMA Grand Prix of Eastern Europe 1
|28 апреля 2012
|align=center|1
|align=center|1:30
|Киев, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|10-5-1
|Андреас Краниотакес
|Сабмишном (удушение сзади)
|CWFC 46 - Cage Warriors Fighting Championship 46
|23 февраля 2012
|align=center|1
|align=center|3:27
|Киев, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|10-4-1
|Алексей Кудин
|Техническим нокаутом (удары)
|ProFC - Grand Prix Global Finals
|10 декабря 2011
|align=center|3
|align=center|3:39
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-3-1
|Андрей Полещук
|Решением (единогласным)
|ProFC / GM Fight - Ukraine Cup Finals
|12 ноября 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|9-3-1
|Евгений Гурьянов
|Нокаутом (удар)
|ProFC / GM Fight - Ukraine Cup 3
|15 сентября 2011
|align=center|2
|align=center|1:15
|Одесса, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|8-3-1
|Алексей Кудин
|Решением (единогласным)
|ProFC - Union Nation Cup Final
|2 июля 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-2-1
|Денис Гольцов
|Сабмишном (удушение сзади)
|ProFC - Union Nation Cup 14
|9 апреля 2011
|align=center|2
|align=center|1:54
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|7-2-1
|Магомед Маликов
|Техническим нокаутом (удары)
|UAMA - Warrior's Honor 5
|28 января 2011
|align=center|1
|align=center|2:40
|Харьков, Украина
|
|-
|Ничья
|align=center|7-1-1
|Даниэль Омельянчук
|Ничья
|Fight on the East - Poland vs. Ukraine
|23 января 2011
|align=center|3
|align=center|3:00
|Жешув, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Иван Нечай
|Сабмишном (удушение сзади)
|UAMA - Warrior's Honor 4
|25 ноября 2010
|align=center|1
|align=center|0:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Герман Конджорян
|Нокаутом (удар)
|UAMA - Warrior's Honor 4
|25 ноября 2010
|align=center|1
|align=center|0:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Деян Новакович
|Решением (единогласным)
|ProFC - Union Nation Cup 8
|1 октября 2010
|align=center|2
|align=center|5:00
|Одесса, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Салимгерей Расулов
|Решением (раздельным)
|ProFC - Union Nation Cup 7
|6 августа 2010
|align=center|2
|align=center|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1
|Гурам Гугенишвили
|Решением (единогласным)
|M-1 Ukraine - 2009 Selections 4
|24 декабря 2009
|align=center|2
|align=center|5:00
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Константин Стрижак
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|M-1 Ukraine - 2009 Selections 3
|29 ноября 2009
|align=center|1
|align=center|3:34
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Антон Чувасов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|M-1 Ukraine - 2009 Selections 1
|20 сентября 2009
|align=center|1
|align=center|2:38
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Сергей Трушко
|Решением (единогласным)
|MFB 2 - Belarus vs. Ukraine
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Минск, Белоруссия
|
|}

Примечания 
 

Бойцы смешанных единоборств Украины

Ссылки 
 Профиль Дмитрий Побережец на сайте Sherdog.com 
 Профиль Дмитрий Побережец на сайте ACA MMA